A 2022-es Scottish Open (hivatalosan a 2022 BetVictor Scottish Open) egy profi snookertorna volt, amelyet 2022. november 28. és december 4. között rendeztek Edinburgh-ben, Skóciában. A World Snooker Tour szervezésében ez volt a 2022–2023-as szezon hatodik pontszerző versenye és a második torna a Home Nations Seriesben, a Northern Ireland Open után, az English Open és a Welsh Open előtt. A tornát Magyarországon az Eurosport közvetítette.

A versenyt Gary Wilson nyerte, a döntőben 9–2-re legyőzve Joe O’Connort. Ezzel a győzelemmel Wilson megszerezte pályafutása első pontszerző tornagyőzelmét. Judd Trump lökte a torna legmagasabb breakjét, ami pályafutása nyolcadik maximum breakje volt. Ezzel ő lett a második játékos Shaun Murphy után, aki három maximum breaket lökött egy naptári éven belül.

Díjazás 
A torna összdíjazása  font volt, ebből a győztes  fontot kapott. Az esemény a negyedik a BetVictor Series nyolc eseménye közül, mindegyiket a BetVictor sportfogadási vállalat szponzorálta. Az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesültek:

 Győztes: 80 000 £
 Döntős: 35 000 £
 Elődöntős: 17 500 £
 Negyeddöntős: 11 000 £

 Legjobb 16 közé jutásért: 7500 £
 Legjobb 32 közé jutásért: 4500 £
 Legjobb 64 közé jutásért: 3000 £
 Legmagasabb break: 5000 £

 Összesen: 427 000 £

Ágrajz 
A torna fő szakaszának sorsolása alább látható. A félkövérrel szedett játékosok a mérkőzések győzteseit jelölik.

Felső ág

Alsó ág

Döntő

Kvalifikáció 
A versenyre való kvalifikáció 2022. október 9. és 14. között zajlott a cannocki Chase Leisure Centre-ben, Angliában. Minden mérkőzés 4 nyert frame-ig tartott. Egyes selejtező-mérkőzéseket a főtornán játszottak le.

Százas breakek

Versenyszakasz
A tornán összesen 86 százas breaket löktek.

Kvalifikációs szakasz 

A selejtezőn összesen 25 százas breaket löktek.

Jegyzetek 

Sznúker az Egyesült Királyságban
2022 a snookerben